Кратер Артемьев () — крупный ударный кратер, расположенный на обратной стороне Луны. Название дано в честь советского конструктора ракетной техники Владимира Андреевича Артемьева (1885—1962) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Цандер на юго-западе; кратер Кибальчич на юге-юго-западе; кратер Чосер на юге-юго-востоке, кратер Кекуле на северо-востоке и кратер Гарвей на севере. Кратер частично перекрывает соизмеримый по размерам сателлитный кратер Артемьев G, примыкающий к нему на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 66 км, глубина — 2,75 км.

Кратер имеет почти правильную циркулярную форму, однако подвергся существенным разрушениям от последующих импактов. Высота вала над окружающей местностью составляет 1260 м, объем кратера — около 3900 км3. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмеченное несколькими мелкими кратерами. Южная часть кратера покрыта породами, обрушившимися с внутреннего склона.

Кратер находится в возвышенной местности, образованной породами, выброшенными при импакте, образовавшем гигантский кратер Герцшпрунг, центр которого находится в 600 км в юго-восточном направлении.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Артемьев G относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны